Corcoran kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Corcoran (Californië)
Corcoran (Minnesota)